Teza steht für:

 Teza, Originaltitel des äthiopischen Spielfilms Morgentau (2008) von Haile Gerima
 eSitheza, ein Ort in der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal, bis 2010 Teza
 Tesa (Fluss), ein Fluss in Russland
 Teza (See), ein See in Südafrika

Teza ist der Familienname folgender Personen:
 Emilio Teza (1831–1912), italienischer Romanist, Indogermanist, Orientalist, Philologe, Linguist, Literaturwissenschaftler und Übersetzer